Sept navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Pique :
le , une ancienne frégate française de 38 canons, la Pique. Capturée par le  en 1795, elle coule lors de son combat avec la frégate Seine ;
le , une ancienne frégate française de 36 canons, la Pallas, capturée en 1800 au large du cap Fréhel ;
le HMS Pique, un navire de ligne de cinquième rang de 46 canons commandé en 1825 et annulé en 1832 ;
le , un cinquième rang de 36 canons lancé en 1834 et revendu en 1910 ;
le , un croiseur de  lancé en 1890 et vendu pour démolition en 1911 ;
le HMS Pique, un destroyer de  commandé en , annulé en novembre et finalement commandé sous le nom de  ;
le , un dragueur de mines de classe Catherine acquis grâce au Lend-Lease. Rendu à l'United States Navy en 1946, il est transféré à la marine turque en mars 1947 sous le nom de Ereğli. Il sera démoli en 1973.

Source 

Pique